Kölpinsee ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Kölpinsee (Loddin), Ortsteil der Gemeinde Loddin auf Usedom
 Kölpinsee (Usedom), See auf der Insel Usedom
 Kölpinsee (Mecklenburg), See in der Mecklenburger Seenplatte
 Kölpinsee (Uckermark), See in der Uckermark im Gemeindegebiet von Milmersdorf

Siehe auch:
 Kölpiensee, See auf der Insel Usedom